Eggert steht für:
 Eggert (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Eggert (Adels- und Patriziergeschlecht), holländische Patriziats- und Adelsfamilie
 Eggert Mineralöl, siehe Deutsche Tamoil

Siehe auch:
 Eggerth
 Eggers
 Egger
 Eggertsson